Пскова́ — река в Псковском и Струго-Красненском районах Псковской области, впадает в реку Великую справа. Длина реки — 102 км, площадь водосборного бассейна — 1000 км².

Исторические факты 
В XVI веке на Пскове в пределах городской стены было не менее двух десятков водяных мельниц, было их также много и за городской стеной, выше по течению. В 19-20 веках братьями Кукк, эстонцами по национальности, были построены две водяные мельницы, от одной из которых остались руины, являющиеся объектом культурного наследия. Планируется реконструкция мельницы.

География 
Притоки — Псковица, Дребенка (левые); Торошинка, Милевка (правые).

В устье реки расположен город Псков. На реке расположены также деревни Торошино, Черняковицы, Голубово, а также псковский микрорайон Любятово.

Исток реки находится к северу от озера Псковянское, в районе Радоговского озера на Лужской возвышенности (на границе Новосельской и Марьинской волостей Струго-Красненского района). Высота истока — выше 153 м над уровнем моря. Оттуда река Пскова течёт сперва в южном, затем в юго-восточном направлениях, после чего поворачивает на юго-запад и в черте города Пскова впадает в реку Великая. Высота устья — 30,5 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
Код объекта в государственном водном реестре — 1030000212102000029447.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 География Псковской области / Данилов Н. А., Зубаков Р. А., Исаченков В. А., Лесненко В. К. — Л., Лениздат, 1974 г.
 

Притоки Великой (впадает в Псковское озеро)
Реки Псковского района
Реки Струго-Красненского района